Ørsted, az első dán mikroműhold
 Ørsted, a dán Assens község egyik települése